Опасная профессия:
 Опасная профессия — американская криминальная драма 1949 года.
 Опасная профессия — французская драма 1996 года.